Šestar, crtaći pribor
Šestar (zviježđe)
Šestar (baza podataka)